Família Borja, família noble valenciana radicada al poble aragonès de Borja i establerta a Xàtiva 
 Toponímia:
 Borja (Aragó), municipi de la comarca del Camp de Borja, a l'oest de la província de Saragossa, a l'Aragó 
 Camp de Borja, comarca de l'Aragó 
 Campo de Borja (DO), zona vinícola amb denominació d'origen a la comarca del Camp de Borja, Província de Saragossa 
 Oratori dels Borja, oratori part del conjunt palatí dels Borja 
 Palau dels Borja, seu oficial de les Corts Valencianes, situat al nucli antic de la ciutat de València
 San Borja, districte a la ciutat de Lima (Perú)
 Serra de la Borja, serra al municipi de Pratdip a la comarca del Baix Camp 
 Biografies:
 Alfons de Borja (la Torreta de Canals, Xàtiva, 1378 - Roma, 1458), Papa de l'Església Catòlica (1455 -1458), diplomàtic, professor i membre destacat de la cort de la Corona d'Aragó
 Carles Borja (Gandia 1530 - 1592), Duc de Gandia i Marquès de Lombai (1550-1592)
 Cèsar Borja (Roma, 1475-?), primogènit del cardenal Roderic de Borja i de Vannozza Cattanei 
 Francesc de Borja (Gandia, 1510 - Roma, 1572), duc de Gandia (1542-43), baró i marquès de Llombai, lloctinent de Catalunya (1539-43), general de l'orde jesuïta, venerat com a sant a l'Església catòlica
 Francesc de Borja Moll i Casasnovas (Ciutadella, 1903 - Palma, Mallorca, 1991) fou un lingüista, filòleg i editor menorquí
 Francesc Carles de Borja (?-1632), Duc de Gandia, Marquès de Lombai i comte d'Oliva (1595-1632)
 Francesc Tomàs de Borja (1551-1595), Duc de Gandia, Marquès de Lombai i comte d'Oliva (1592-1595)
 Gaspar de Borja y Velasco (Villalpando, Zamora, 1580 - Madrid, 1645), religiós espanyol que va ocupar diversos càrrecs polítics i eclesiàstics
 Jofré de Borja (Roma, 1481 - 1516), príncep de Squillace i duc de Cariati, fou un dels membres de la nissaga valenciana dels Borja, fill de
 Joan Borja (Roma, 1476? - 1497), Duc de Gandia (1488-1497) i Baró de Llombai (1494-1497)
 Jordi Borja Sebastià (Barcelona, 1941), geògraf i polític català
 José Luis Borja Alarcón
 Juan Bautista Borja (Altea, Marina Baixa, 1970), pilot de motociclisme valencià que competí internacionalment 
 Lucrècia Borja (Roma, Estats Pontificis, 1480 - Ferrara, Ducat de Ferrara, 1519), donzella de la dinastia dels Borja que esdevingué duquessa consort del Ducat de Mòdena i Ferrara
 Manuel J. Borja-Villel
 Pasqual de Borja (1653-1716), Duc de Gandia, Marquès de Llombai i comte d'Oliva
 Roderic Gil de Borja i Borja, papa de Roma
 Rodrigo Borja Cevallos (Quito, Equador, 19-06-1935), President de l'Equador (1988 – 1992)
 Miscel·lània:
 Acord de Borja, tractat signat el 1190 entre Alfons el Cast i Sanç VI de Navarra 
 Institut Borja de Bioètica, centre universitari a Barcelona adscrit a la Universitat Ramon Llull
 Ruta dels Borja, ruta turística que recorre la petjada de la família Borja